SK Hranice (celým názvem: Sportovní klub Hranice) je český fotbalový klub, který sídlí ve městě Hranice v Olomouckém kraji. Založen byl v roce 1920. Od sezóny 2012/13 do sezóny 2021/22 hrály v Divizi E (4. nejvyšší soutěž).V sezóně 2022/23 působí v Moravskoslezské fotbalové lize /MSFL/ (3. nejvyšší soutěž)

Klubové barvy jsou modrá, červená a bílá. Fotbalové hřiště klubu obepíná atletická dráha. V těsném sousedství se nachází aquapark.

Historie 
Několikrát se klub zúčastnil českého fotbalového poháru, kde se třikrát probojoval do třetího kola (v sezónách 2001/02, 2002/03 a 2004/05).

V letech 2010 až 2012 působil v krajském přeboru (5. liga), poté postoupil zpět do Moravskoslezské divize - skupina E (4. liga), kde účinkoval před rokem 2010.

V roce 2012 Krajský úřad v Olomouci schválil dotaci 1 milion Kč na rekonstrukci stadionu, resp. hlavní tribuny, která byla postavena v roce 1960 a během povodní v roce 1997 byla zatopena z nedaleké řeky Bečvy. K srpnu 2013 byla tribuna již opravena.

V letech 2012–2015 vedl hranické A-mužstvo Alexandr Bokij.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1920 – SK Hranice (Sportovní klub Hranice)
 1922 – zánik
 1928 – obnoven
 1929 – FOS Hranice (Footballový odbor Old skautů Hranice)
 1933 – FK Hranice (Footballový klub Hranice)
 1939 – ČSK Hranice (Český sportovní klub Hranice)
 1941 – KUNZ Hranice
 1948 – JTO Sokol Hranice (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Hranice)
 1949 – ZSJ Sokol Sigma KUNZ Hranice (Závodní sokolská jednota Sigma KUNZ Hranice)
 1953 – DSO Spartak ROH Hranice (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Revoluční odborové hnutí Hranice)
 1957 – TJ Spartak Hranice (Tělovýchovná jednota Spartak Hranice)
 1960 – TJ Sigma Hranice (Tělovýchovná jednota Sigma Hranice)
 1994 – SK Sigma Hranice (Sportovní klub Sigma Hranice)
 1995 – SK KUNZ Hranice (Sportovní klub KUNZ Hranice)
 1996 – SK Hranice (Sportovní klub Hranice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: I. B třída Severomoravského kraje – sk. C
 1965–1967: I. B třída Severomoravské oblasti – sk. C
 1969–1972: I. A třída Středomoravské župy – sk. B
 1978–1979: I. B třída Severomoravského kraje – sk. E
 1979–1980: I. A třída Severomoravského kraje – sk. ?
 1980–1981: Severomoravský krajský přebor
 1981–1991: Divize D
 1991–2001: Moravskoslezská fotbalová liga
 2001–2002: Divize E
 2002–2007: Moravskoslezská fotbalová liga
 2007–2010: Divize E
 2010–2012: Přebor Olomouckého kraje
 2012– : Divize E

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona byla předčasně ukončena v dubnu 2020 z důvodu pandemie covidu-19.

SK Hranice „B“ 

SK Hranice „B“ byl rezervním týmem Hranic, který hrál nejvýše Hanácký župní přebor. Zanikl na podzim 2002, když se odhlásil z I. A třídy Olomouckého kraje – sk. B. Zatím naposled byl činný v období 2010–2014.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1992–1993: I. A třída Hanácké župy – sk. B
 1993–1995: Hanácký župní přebor
 1995–1996: I. A třída Hanácké župy – sk. B
 1996–1999: Hanácký župní přebor
 2001–2002: I. A třída Hanácké župy – sk. B
 2002–2003: I. A třída Olomouckého kraje – sk. B
 2010–2011: Okresní soutěž Přerovska – sk. B
 2011–2012: Okresní přebor Přerovska
 2012–2013: I. B třída Olomouckého kraje – sk. A
 2013–2014: I. A třída Olomouckého kraje – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Kolektiv autorů, Historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti – Dáme góla, dáme..., vydalo FK Staré Město, občanské sdružení;

Související články 
 FC Dukla Hranice

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Hranice
Hranice
Fotbal v Hranicích (okres Přerov)
Sportovní kluby v Hranicích (okres Přerov)